Paralogie ( und -logie) steht für:

 das Verhältnis zwischen verdoppelten Genen, siehe Homologie (Genetik)#Paralogie in der Biologie
 den vom bisher üblichen Sinn abweichende Gebrauch von Wörtern als Vorstufe eines Bedeutungswandels in der Sprachwissenschaft
 den rhetorisch oder sprachästhetisch motivierten Gebrauch von Euphemismen oder Neuschöpfungen
 eine durch Psychosen ausgelöste Störung der grammatischen Sprachstruktur, siehe Pseudologie und Konfabulation
 ein Diskurs, in dem eigentliche und metaphorische Bedeutung nicht getrennt werden können, in der Theorie des Wissens in der Postmode nach Jean-François Lyotard